Tydzień Jacka Żakowskiego – dziennikarski podsumowujący program publicystyczny Jacka Żakowskiego nadawany w TVP Info od 3 stycznia 2010 do 2 stycznia 2011 w niedzielę o 20:00 trwający w przybliżeniu 25 minut. Od 2 maja 2010 program (wraz z Antysalonem Ziemkiewicza) był nadawany w nieco zmienionym studiu głównym TVP Info.

Na program składały się skróty najważniejszych wydarzeń z tygodnia oraz komentarze publicystów w studiu.

Goście programu 
Gośćmi programu byli polscy publicyści lub eksperci. Niektórzy z nich byli to m.in. Waldemar Kuczyński i Dominika Wielowieyska. Gościem ostatniego odcinka był premier Donald Tusk.

Zobacz też 
 Summa zdarzeń według Jacka Żakowskiego

Telewizyjne programy publicystyczne